Per Saffo o Sappho si può intendere:

 Saffo (in greco: Σαπφώ), poetessa greca antica

Arte 

 Saffo – dipinto di Charles Gleyre

Cinema 
 Saffo – film del 1918 diretto da Aldo Molinari
 Saffo (Sapho ou La fureur d'aimer) – film del 1971 diretto da Georges Farrel

Letteratura 
 Saffo – romanzo del 1884 di Alphonse Daudet

Opere liriche 
 Saffo – opera lirica musicata da Giovanni Pacini su libretto di Salvadore Cammarano rappresentata nel 1840
 Saffo – opera lirica musicata da Charles Gounod su libretto di Émile Augier rappresentata nel 1851 
 Saffo – opera lirica musicata da Jules Massenet rappresentata nel 1897

Teatro 
 Saffo – tragedia di Víctor Balaguer rappresentata nel 1876
 Saffo (Sappho) –  opera teatrale del drammaturgo austriaco Franz Grillparzer rappresentata nel 1818

Pagine correlate 
 Sappho

Altri progetti